20-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ проходил в городе Эспоо (Финляндия) с 4 по 14 апреля 2019 года.

Фаворитами турнира традиционно считались сборные США и Канады, они играли в финалах всех предыдущих чемпионатов. На турнире 2019 года эта гегемония была нарушена: в финал пробилась сборная Финляндии.

Участвующие команды 
В чемпионате впервые принимали участие 10 национальных команд — семь из Европы, две из Северной Америки, одна из Азии. Сборная Японии пришла из первого дивизиона после победы в нём в 2017 году, сборная Франции пришла из первого дивизиона после победы в нём в 2018 году, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 ×
 *
 *
 *
 *
 *
 ^^
Северная Америка
 *
 *
Азия
 ^
 <div id="1">* = 7 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2017 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона 2017
 ^^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона 2018
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи

Предварительный этап

Группа A

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Группа В

Результаты 

Время местное (UTC).

Утешительный раунд 
Время местное (UTC+3).

Плей-офф

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в Финляндии в 2019 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
2019
Ж
Международные спортивные соревнования в Эспоо
Чемпионаты мира в Финляндии